Aecides o Eacides, (en llatí Aeacides, en grec antic Αἰακίδης "Aiakídes") fou rei de l'Epir del 322 aC fins al 317 aC i altre cop breument el 313 aC.

Era un dels fills d'Arimbes (també anomenat de vegades Aecides) a qui va succeir el 322 aC, després que Arimbes hagués recuperat el poder per la mort d'Alexandre I, assassinat a Itàlia quan lluitava contra els brucis i els lucans. Aecides estava casat amb Ftia de Tessàlia, filla de Menó de Farsàlia, amb qui va tenir un fill, Pirros i dues filles, Didàmia i Troies.

L'any 317 aC va envair el Regne de Macedònia en suport de Polispercó per restaurar Olímpies, la reina mare de la casa reial de l'Epir i al petit Alexandre, que només tenia cinc anys, al tron de Macedònia. Quan a l'any següent va tornar en ajuda d'Olímpies, va fracassar davant Cassandre i els epirotes, insatisfets, el van expulsar del tron. Pirros, de dos anys, va poder ésser salvat per alguns servidors. Neoptòlem II va ser restablert al tron.

El 313 aC cansats els epirotes de la influència de Cassandre i del domini macedoni, van tornar a posar Aecides al tron. Cassandre va enviar immediatament un exèrcit comandat per Filip que va derrotar Aecides en dues batalles a la darrera de les quals va morir. Alcetes II va ser proclamat rei.

Referències 

Reis de l'Epir